Александр Афанасьевич Напримеров (18 мая 1953 — 20 апреля 2014) — генерал-майор ВС РФ, начальник Челябинского высшего военного автомобильного командно-инженерного училища в 1999—2008 годах, , .

Биография 
Родился 18 мая 1953 года в селе Канино Рязанской области. Окончил Рязанское высшее военное автомобильное инженерное училище (РВВАКУ) в 1975 году (с золотой медалью) и Ленинградскую военную академию тыла и транспорта в 1988 году (с золотой медалью). Службу проходил в Московском, Ленинградском и Приволжско-Уральском военных округах.

В 1975—1977 годах — курсовой офицер РВВАКУ, в 1977—1985 годах преподаватель в Школе младших автомобильных специалистов (Острогожск, Воронежская область) — командир учебного взвода, заместитель и командир учебной роты, начальник учебного батальона. После 1988 года проходил службу в Челябинском высшем военном автомобильном командно-инженерном училище (ЧВВАИУ), преподавал и там, и в Военной академии тыла и транспорта. В ЧВААИУ — преподаватель кафедры эксплуатации автомобильной техники и начальник кафедры автомобильной техники, командир батальона обеспечения учебного процесса и батальона курсантов. В 1995—1998 годах — начальник автомобильного факультета Военной академии тыла и транспорта. Заместитель начальника ЧВВАИУ в 1998—1999 годах.

В 1999—2008 годах — начальник ЧВВАИУ. Защитил кандидатскую диссертацию «Формирование эмоциональной устойчивости постоянного состава ввуза». На пенсии с 2008 году по выслуге лет. С октября 2008 по сентябрь 2009 года — генеральный директор «Станкомаша». В ноябре 2009 года избран на пост председателя Челябинского регионального отделения ДОСААФ России (областная организация РОСТО). В 2013 году назначен на пост заместителя председателя ДОСААФ России по взаимодействию с командованием Центрального военного округа.

Скончался 20 апреля 2014 года в Челябинске.

Награды 
 Орден Почёта (2005)
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени (1991)
 Медаль «За отличие в воинской службе» I степени
 Медаль «За безупречную службу» I, II и III степеней
 Медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «200 лет Министерству обороны»
 иные медали
 Почётный гражданин Сапожковского района Рязанской области (10 августа 2005)

Библиография

Примечания

Литература 
 

Выпускники Рязанского военного автомобильного института
Начальники Челябинского высшего военного автомобильного командно-инженерного училища
Выпускники Военной академии материально-технического обеспечения
Преподаватели Военной академии материально-технического обеспечения
Преподаватели Челябинского высшего военного автомобильного командно-инженерного училища